Higuita est un patronyme hispanophone notamment porté par :

 René Higuita (né en 1986), gardien de but de football international colombien,
 Sergio Higuita (né en 1997), coureur cycliste colombien,
 Cristian Higuita (né en 1994), footballeur colombien,
 Leo Higuita, pseudonyme de Leonardo de Melo Vieira Leite (né en 1986), gardien de but de futsal brésilien et international kazakh.